1917 — одна́ ты́сяча девятьсо́т семна́дцать — может означать:

 1917 — натуральное число между 1916 и 1918.
 1917 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1917 — шаровое скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1917 год в литературе

В искусстве 
 1917 год в кино
 1917 год в театре
 «1917» — фильм 2019 года.

В музыке 
 1917 год в музыке

В науке 
 1917 год в науке